Mihályi ist der Familienname folgender Personen:

 Ignác Mihályi (1843–1886), ungarischer Komponist
 József Mihályi (1889–1978), ungarisch-amerikanischer Feinmechaniker

Mihályi ist der Name folgender Ortschaften:
 Mihályi, ungarische Gemeinde im  Komitat Győr-Moson-Sopron
 Mihályi, bis 1902 ungarischer Name der Gemeinde Michaľany in der Slowakei